En , Stobno est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Stobno, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Stobno, dans le powiat de Kalisz.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Stobno, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Stobno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Stobno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale.